Honti György (?–?) labdarúgó, sportvezető, az MLSZ főtitkára
Honti György (1920–2013) vegyészmérnök
Honti György (1965) színművész (tatabányai Jászai Mari Színház)